Isole di Kruzenštern – arcipelago russo nel Mare di Kara
Kruzenštern – veliero